

Entreprises et organisations 
 Fox Searchlight Pictures, société de production de cinéma américaine.
 Searchlight Capital, société de capital-investissement britannique.

Toponymie 

 
 Searchlight (Nevada)

Autres utilisations 
 Opération Searchlight, opération militaire pakistanaise pendant la guerre de libération du Bangladesh de 1971.